Die Abkürzung TNI steht für die Begriffe:
 Bahnhof Niederstetten nach DS 100
 Satna, IATA-Code des Flughafens in Indien
 Tahitian Noni, eine Produktmarke
 Tentara Nasional Indonesia, indonesisches Militär
 Thai-Nichi-Institut für Technologie
 The National Interest, US-amerikanische Fachzeitschrift
 Therapie mit Nasaler Insufflation, ein Gerät für die Behandlung von Schlafapnoe
 Transnational Institute, niederländische Non-Profit-Organisation
 Troponin I, Teil eines Proteinkomplexes der in den Skelett- und Herzmuskelzellen vorkommt.

TNI